

Biologie
Ephemera vulgata est une espèce de la famille des éphéméridés. 
La patella vulgata est un mollusque Gastéropode Prosobranche, connu aussi sous le nom de « bernique » en Bretagne, lampote en Normandie ou, plus communément « chapeau chinois ».

Exégèse
La Hieronymi Vulgata est la Vulgate de Jérôme, version officielle de la Bible catholique.
La Nova Vulgata est la nouvelle édition de la Vulgate.